Németország
Wald, település Baden-Württemberg tartományban
Wald, település Bajorországban, Cham járásban
Wald, település Bajorországban, Ostallgäu járásban
Wald, Solingen városrésze a 682-es trolibusz vonalán

 Svájc
Wald, település Bern kantonban